Атламахальсинго-дель-Монте () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 5706 человек.

Общие сведения 
Название Atlamajalcingo с языка науатль можно перевести как: место двух рек и del Monte с испанского — у горы.

Площадь муниципалитета равна 147 км², что составляет 0,23 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Хальпатлауаком, на востоке и юге с Метлатоноком, на западе с Малинальтепеком, и на северо-западе с Копанатояком.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован во второй половине XIX века, в его состав входят 18 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 51,3 %, промышленность и строительство — 18,1 %, сфера обслуживания и туризма — 28,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 90,8 %;
 водоснабжение: 78,6 %;
 водоотведение: 22,9 %.

Туризм 
Основной достопримечательностью являются памятник Висенто Герреро, построенный в 1823 году в административном центре.

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Примечания 

Муниципалитеты Герреро